Le Championnat NCAA de basket-ball 2023 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire. 

Cette  commence le  et se termine avec la finale disputée le  au NRG Stadium de Houston.

Organisation du tournoi 

Le First Four se dispute à Dayton. Les premiers et deuxièmes tours se déroulent à Orlando, Birmingham, Des Moines, Sacramento, Albany, Greensboro, Columbus et Denver.

Les quatre salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le Madison Square Garden de New York, le T-Mobile Arena de Las Vegas, le KFC Yum! Center de Louisville et le T-Mobile Center de Kansas City.

Le Final Four se déroule au NRG Stadium de Houston.

Équipes 

Trente-deux places sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Le comité établit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres.

Compétition

First Four 
Le First Four se joue traditionnellement dans l'University of Dayton Arena à Dayton en Ohio.

Région Ouest - Las Vegas

Finale régionale de l'Ouest

Région Est - New York

Finale régionale du Est

Région Sud - Louisville

Finale régionale du Sud

Région Midwest - Kansas City

Finale régionale du Midwest

Final Four

Details

Demi-finales du

Finale du

Notes et références

Lien externe 

  

2023
Basket-ball aux États-Unis en 2023
Sport aux États-Unis en mars 2023
Sport aux États-Unis en avril 2023